Dekanat Częstochowa - NMP Jasnogórskiej – jeden z 36 dekanatów rzymskokatolickich należących do archidiecezji częstochowskiej. Należy do regionu częstochowskiego.

Lista parafii

Przypisy 

Religia w Częstochowie
Czestochowa - NMP